Волошкова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Волошкова вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Кам'янське
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Сміла.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Волошкова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Див. також 
 Волошковий провулок — провулок у місті Київ.

Вулиці